Karabułak – miasto w Kazachstanie
 Karabułak – wieś w Kazachstanie, w obwodzie południowokazachstańskim, w rejonie Sajram
 Karabułak – miasto w Rosji